

Patronyme
 Daniel O'Mahony ( ? -1714), officier irlandais jacobite, lieutenant général au service du roi de France.
 Darby Demetry O'Mahony (1718-1795), soldat d'origine irlandaise qui servit en France au .
 Barthélemy O'Mahony (1748-1825), officier français, lieutenant général.
 Jean-François O'Mahony (1772-1842), général français d'origine irlandaise.
 Arsène O'Mahony (1787-1858), essayiste et journaliste royaliste français.
 Bertrand O'Mahony (1921-2007), général de corps d'armée français.
 Peter O'Mahony (1989-), joueur de rugby irlandais.
 Darragh O'Mahony (1997-), coureur cycliste irlandais.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais